Коган, Евгений Владимирович (1954—2007) — народный депутат СССР (1989—1991), заведующий лабораторией охраны труда объединения «Эстрыбпром».
 Коган, Евгений Евгеньевич (1882 — пропал без вести в 1942) — военврач, бывший начальником экспедиции поисков экспедиции Брусилова.
 Коган, Евгений Исаакович (1906—1983) — советский художник-график.